Jhonny & Rahony é uma dupla de música sertaneja do Brasil, formada em 1997.

Os maiores sucessos da dupla são, Quero, Bateu Ficou, Louco Amor, Saudade Matadeira, Chuva de Amor, Louco Pra Te Amar, entre outros. Em 2019 lançou o single Eita atrás de eita com participação de Fernando e Sorocaba.

Discografia 
 Louco Pra Te Amar
 Jhonny & Rahony
 Jhonny & Rahony
 Jhonny & Rahony - Ao Vivo
 Admita
 Lero, Lero

Ligações externas 
 

Duplas sertanejas
Duplas de sertanejo universitário